Yes () — третий студийный альбом американской рок-группы Morphine, вышедший в 1995 году.

Альбом достиг середины чарта Billboard Hot 100. «Honey White» звучит в фильмах «Нечего терять» и «Красивые девушки».

Список композиций 
Все композиции написаны Марком Сэндманом (за исключением отмеченной).

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rykodisc
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы альтернативного рока